Michael Lewis peut faire référence à :
 Michael Lewis (né en 1960), écrivain et journaliste américain ;
 Michael Lewis (né en 1990), pilote automobile américain ;
 Michael Lewis (1890-1970), historien naval britannique.